Cette page présente le bilan saison par saison du RSC Anderlecht.

Légende

Statistiques
J = Joué
V = Victoire
N = Match nul
D = Défaite
BP = Buts pour
BC = Buts contre
Pts = Points
Rang = Rang au classement final

Divisions:
D1= Championnat de Belgique D1
D2 = Championnat de Belgique D2

Tours:
N-P = Non-participant
TP = Tour préliminaire
TP1 =  préliminaire
TP2 =  préliminaire
TP3 =  préliminaire
T1 = 
T2 = 
T3 = 

Grp = Phase de groupe (poule)
1/16 = Seizième de finale
1/8 = Huitième de finale
1/4 = Quart de finale
1/2 = Demi-finaliste
F = Finaliste
V = Vainqueur

Saisons 

Note : en italique = série en cours.

Notes et références 

Bilan
Bilan saison par saison de club de football en Belgique